Курапово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Курапово — деревня в Толочинском районе Витебской области.

Россия 
 Курапово — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Курапово — село в Лебедянском районе Липецкой области.
 Курапово — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.